Karamat steht für:

 Karamat (übernatürliche Fähigkeiten), übernatürliche Fähigkeiten muslimischer Heiliger und Mystiker
 Jehangir Karamat